Лига звёзд Катара 2000/2001 () — 
29-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Ас-Садд». Сезон начался 3 ноября 2000 года и закончился 18 апреля 2001 года.

По итогам прошлого сезона изменений в составе участников не произошло.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

2000/2001
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2000 году
Спорт в Катаре в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001